Savršćak je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 3,23 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 199 stanovnika te 46 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor